Чувашская государственная академическая симфоническая капелла () — академический музыкальный коллектив (капелла) Чувашской Республики.

Является преемником (с 1992) созданного в 1967 году Хора Государственного комитета Чувашской АССР по телевидению и радиовещанию — лауреата Государственной премии Чувашской АССР имени К. В. Иванова (1987).

История

Хор Государственного комитета Чувашской АССР по телевидению и радиовещанию 
Создан в сентябре 1967 году по инициативе первого его дирижёра, композитора А. Г. Орлова-Шузьма. Первый концерт коллектив дал 7 ноября сего же года. Коллектив пропагандировал чувашскую национальную профессиональную музыку.

В дальнейшем художественным руководителем и главными дирижером коллектива стал П. Г. Фёдоров. При Петре Григорьевиче хор Гостелерадио под его управлением выступал в концертных залах Москвы, Минска, Уфы, Ижевска, Казани, Горького и других культурных центров СССР, пропагандируя чувашское хоровое искусство.

С 1986 года художественным руководителем и главным дирижёром коллектива являлся М. Н. Яклашкин. Указом от 18 декабря 1987 года Президиума Верховного Совета Чувашская АССР артистам хора было присвоено почётное звание «Заслуженный артист Чувашской АССР».

В 1988 году в журнале «Советская музыка» было отмечено: «Вы располагаете в настоящее время едва ли не лучшим коллективом такого рода в Поволжье и, может быть, в РСФСР, возглавляемым истинным подвижником М. Н. Яклашкиным».

Всесоюзным радио в исполнении хора было записано более двухсот произведений авторов и композиторов. Грамзапись произведений чувашских композиторов выпускалась Всесоюзной фирмой «Мелодия». Телепередачи с участием коллектива «Слакбашские песни» Ф. Васильева и «Хоровые произведения А. Васильева» транслировались Центральным телевидением Гостелерадио СССР.

Чувашская государственная академическая хоровая капелла 
В 1992 году по инициативе Мориса Яклашкина хор был реорганизован в Чувашскую государственную хоровую капеллу. В 1993 присвоено звание академической.

По приглашению Секретариата Союза композиторов Российской Федерации капелла выступала на съездах и пленумах композиторов Чувашии и Российской Федерации в Рахманиновском зале Московской консерватории, Колонном зале Дома Союзов, Доме композиторов и литераторов, концертном зале «Россия», в Нижнем Новгороде, Казани, Тюмени, Уфе, Ульяновске и Саранске

Чувашская государственная академическая симфоническая капелла 
В 2000 году на основе Чувашской государственной хоровой капеллы была создана Чувашская государственная академическая симфоническая капелла.

23-24 июня 2013 года в Чувашии состоялся День Республики; капелла под управлением художественного руководителя и главного дирижера, народного артиста Российской Федерации Мориса Яклашкина, провела большую работу по пропаганде лучших образцов чувашской музыкальной культуры.

Расположение: г. Чебоксары, Президентский бульвар, дом 9. В репертуаре капеллы классические произведения чувашских композиторов Федора Павлова, Степана Максимова, Анисима Асламаса, Владимира Иванишина, Григория Хирбю, Филиппа Лукина, Федора Васильева, Тимофея Фандеева.

Награды 
 Государственная премия Чувашской АССР имени К. В. Иванова (1987)
 Дипломант Международного фестиваля музыки в Венгрии (Дьёндьёш, 1988)
 Дипломант I Международного фестиваля «Рождественские музыкальные встречи в Северной Пальмире» (Санкт-Петербург, 1991).

Литература 
 Данилова И. Звучали в эфире // Советская Чувашия. – 1986. – 6 июля. – С. 3. 
 Ефимова Т. Капелла апрельским вечером // Чебоксарские новости. – 1994. – 30 апр. – С. 5. 
 Ильгачева Р. Поет хор радио и телевидения // Советская  Чувашия. – 1980. – 19 окт. – С. 3. 
 Лукин Ф. К высотам мастерства // Советская Чувашия. – 1987. – 6 дек. – С. 3. 
 Макарова С. В концертных залах звучит хоровая музыка // Советская Чувашия. – 1992. – 22 мая. – С. 4. 
 Макарова С. Живое звучание хора // Советская Чувашия. – 1989. – 30 мая. – С. 4. 
 Макарова С. Исполнитель чуткий и прекрасный // Советская Чувашия. – 1987. – 9 мая. – С. 3. 
 Макарова С. С чувством радости и очищения // Советская  Чувашия. – 1992. – 17 янв. – С. 3. 
 Осипов А. Сохраним национальное достояние // Советская Чувашия. – 1992. – 29 янв. – С. 5. 
 Яклашкин М. Запись на радио // Советская Чувашия. – 1989. – 11-12 марта. – С. 1.

Примечания

Ссылки 
 Премьера кантаты Карла Орфа «Кармина Бурана» на YouTube
 Концерты Чувашской государственной академической симфонической капеллы
 Чувашская государственная академическая симфоническая капелла - рассказ о капелле- Specialradio.ru - 2017
 Стезей служения искусству // www.gcheb.cap.ru

См. также 
 Чувашский государственный академический ансамбль песни и танца
 Чувашский государственный театр оперы и балета
 Чувашская музыка

Музыкальные коллективы, появившиеся в 1967 году
Хоры России
Музыка Чувашии
Культура Чебоксар
Хоры СССР